LEredivisie 2017-2018 è stata la 62ª edizione della massima serie del campionato olandese di calcio. La stagione regolare è iniziata l'11 agosto 2017 e si è conclusa il 6 maggio 2018. Il  si è laureato campione con tre giornate di anticipo.

Stagione

Novità 
Dalla Eredivisie 2016-2017 sono stati retrocessi in Eerste Divisie il Go Ahead Eagles e il . Dalla Eerste Divisie 2016-2017 sono stati promossi il  e il .

Formula 
Le 18 squadre partecipanti si affrontano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 34 giornate.

Le squadre classificatesi dal 4º al 7º posto partecipano ai play-off per determinare la seconda squadra che viene ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2018-2019. Poiché la squadra vincitrice della KNVB beker 2017-2018 viene ammessa alla fase a gironi della UEFA Europa League 2018-2019, sulla base del suo posizionamento in classifica, possono variare le posizioni delle squadre ammesse alle coppe o ai play-off di qualificazione.

L'ultima classificata retrocede in Eerste Divisie. Le squadre classificatesi al 16º e al 17º posto partecipano ai play-off promozione con 8 squadre di Eerste Divisie per due posti in massima serie.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione dei Paesi Bassi e ammessa al terzo turno preliminare di UEFA Champions League 2018-2019
      Ammessa al secondo turno preliminare di UEFA Champions League 2018-2019
      Vincitore della coppa KNVB 2017-2018 e ammessa al terzo turno preliminare di UEFA Europa League 2018-2019
      Ammessa al secondo turno preliminare di UEFA Europa League 2018-2019
 Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Eerste Divisie 2018-2019

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
Punti conquistati
Differenza reti generale
Reti totali realizzate
spareggio (solo per decidere la squadra campione e la retrocessione)
Punti conquistati negli scontri diretti†
Differenza reti negli scontri diretti†
Reti realizzate in trasferta negli scontri diretti†
Sorteggio†
† solo per decidere l'accesso ai play-off per l'Europa League

Risultati

Tabellone 
Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Spareggi

Play-off Europa League 
Le quattro squadre meglio piazzate in Campionato che non sono già qualificate per le coppe europee giocano per un posto al secondo turno preliminare della UEFA Europa League 2018-2019.

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-off salvezza/promozione 
La 16ª e la 17ª classificata in campionato più otto squadre dell'Eerste Divisie 2017-2018 si giocano due posti nell'Eredivisie 2018-2019. Le perdenti parteciperanno invece all'Eerste Divisie 2018-2019.

Tabellone

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Individuali

Classifica marcatori 
Fonte

Note

Voci correlate 
 KNVB beker 2017-2018

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2018
Calcio nel 2017
Campionato olandese di calcio